Amerikai Egyesült Államok
 Suncrest (Nyugat-Virginia)
 Suncrest (Washington)